The Very Best Of Sweet är ett samlingsalbum med låtar av Sweet som släpptes den 8 april 2016.

Albumet delar sitt namn med ett samlingsalbum som släpptes 2005.

Låtlista

Samlingsalbum 2016
Album av Sweet
Brittiska samlingsalbum
Glamrockalbum